В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Флоренс ():
 округ Флоренс — штат Висконсин
 округ Флоренс — штат Южная Каролина